bł. Grzegorz X (ok. 1210–1276) – papież
 bł. Grzegorz Chomyszyn (1867–1945) – greckokatolicki biskup stanisławowski, męczennik
 bł. Grzegorz Łakota (1883–1950) –  biskup pomocniczy greckokatolickiej eparchii przemyskiej, męczennik
 bł. Grzegorz Díez Pérez (1910–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Grzegorz Frąckowiak (1911–1943) – polski werbista, męczennik

Zobacz też: Święty Grzegorz